Salto da Divisa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cachoeira do Salto Grande (vattenfall i Brasilien, Minas Gerais), 
 Salto da Divisa (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar